Arondismentul Vesoul (în ) este un arondisment din departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane
 Cantonul Amance
 Cantonul Autrey-lès-Gray
 Cantonul Champlitte
 Cantonul Combeaufontaine
 Cantonul Dampierre-sur-Salon
 Cantonul Fresne-Saint-Mamès
 Cantonul Gray
 Cantonul Gy
 Cantonul Jussey
 Cantonul Marnay
 Cantonul Montbozon
 Cantonul Noroy-le-Bourg
 Cantonul Pesmes
 Cantonul Port-sur-Saône
 Cantonul Rioz
 Cantonul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
 Cantonul Vesoul-Est
 Cantonul Vesoul-Ouest
 Cantonul Vitrey-sur-Mance

Comune 

Vesoul